Das Wort Sranan steht für: 

 den Staat Suriname
 die im Land Suriname gesprochene Kreolsprache Sranantongo